Dans le domaine militaire,  peut désigner :



Première Guerre mondiale 
  de cavalerie (Empire allemand)
  de la garde (Empire allemand)
  d'infanterie (Empire allemand)
  d'infanterie bavaroise
  de Landwehr (Empire allemand)
  de réserve (Empire allemand)
  de réserve de la Garde (Empire allemand)

Entre-deux-guerres 
  de cavalerie (Allemagne entre deux guerres - Reichswehr)
  d'infanterie (Allemagne entre deux guerres - Reichswehr)

Seconde Guerre mondiale 
  d'infanterie
  de montagne
  de chasseurs à ski
  parachutiste
  Panzerdivision
  SS Leibstandarte Adolf Hitler
  de cavalerie
  division de cavalerie cosaque

d'infanterie (Australie)
  blindée

d'infanterie (Afrique du Sud)

Division canadienne (Première Guerre mondiale)
  Division d'infanterie canadienne (Seconde Guerre mondiale)
 Ancienne  blindée

Commonwealth 
1st Commonwealth Division
1re division birmane

d'infanterie

d'infanterie

d'infanterie
 1st Marine Division
  de cavalerie
  blindée

d'infanterie
  d'infanterie coloniale
  d'infanterie du corps expéditionnaire des Dardanelles
  d'infanterie du corps expéditionnaire d'Orient
  marocaine
  française libre
  de cavalerie
  de cavalerie à pied
  blindée
  légère de cavalerie
  légère d'infanterie 
  légère mécanique
  cuirassée
  d'infanterie nord-africaine

blindée
 1st Indian Cavalry Division

d'infanterie (Japon)
  blindée (Japon)
  parachutiste (Japon)
  de la Marine impériale japonaise

d'infanterie
  de cavalerie
  blindée

d'infanterie
  (africaine)
  aéroportée
  de cavalerie
  blindée

Voir aussi 
 , également appelée , en sports